Cave - сингл британського альтернативного рок-гурту Muse 

 The Cave — пригодницька відеогра